Муних:

 Муних — персонаж древнегреческой мифологии.
 Муних, Душан — Национальный герой Югославии.